Hallembaye (plaats), een gehucht van Haccourt
 Côte de Hallembaye, een helling nabij Hallembaye